Tryck kan syfta på:
Tryck – en fysikalisk storhet
Tryck – en grafisk teknik (tryck av böcker etc), se tryckteknik
 Tryck (förening) – en ideell förening
Tryckaccent – en fonetisk term, se fonetik